César David Texeira Torres
(Salto, 27 de fevereiro de 1991), é um futebolista uruguaio que atua como atacante. Atualmente joga pelo Moreirense Futebol Clube.

Futebolistas do Uruguai
Futebolistas do Defensor Sporting Club
Naturais de Salto (Uruguai)